Publi Curiaci, tribú de la plebs el 401 aC.
 Gai Curiaci, tribú de la plebs el 138 aC.